Nudipleura é um clado de búzios e lemas marinhos, moluscos gastrópodes marinhos do grande clado Heterobranchia.

Taxonomia 

Segundo a taxonomia dos gastrópodes de Bouchet & Rocroi (20015) o clado Nudipleura agrupa:

Clade Nudipleura
 Clade Pleurobranchomorpha
 Clade Nudibranchia
 Clade Euctenidiacea
 Clade Dexiarchia
 Clade Pseudoeuctenidiacea
 Clade Cladobranchia
 Clade Euarminida
 Clade Dendronotida
 Clade Aeolidida

Uma proposta de sistema de classificação posterior, de Jörger et al. (2010), coloca os Nudipleura entre os Heterobranchia como um clado separado:

Ligações externas 

 Sea Slug Forum

Nudipleura